Collegio elettorale di Torino III – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Torino III – collegio elettorale del Regno d'Italia